Memoriał Andrzeja Trochanowskiego 2022 – 32. edycja wyścigu kolarskiego Memoriał Andrzeja Trochanowskiego, która odbyła się 26 lipca 2022 na liczącej ponad 139 kilometrów trasie wokół Baboszewa. Impreza kategorii 1.2 była częścią UCI Europe Tour 2022.

Drużyny

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 
 

2022
UCI Europe Tour 2022
2022 w polskim sporcie